Příjmení Rhodes nese více osobností:

 Alexandre de Rhodes (1591/1593–1660) – francouzský jezuita a misionář ve Vietnamu
 Cecil Rhodes (1853–1902) – britský koloniální podnikatel a politik
 Cody Rhodes (* 1985) – americký profesionální wrestler
 Emitt Rhodes (1950–2020) – americký zpěvák, multiinstrumentalista a hudební skladatel
 Montague Rhodes James (1862–1936) – anglický povídkář, paleograf a mediavelista
 Sonny Rhodes (* 1940) – americký bluesový zpěvák a hráč na lap steel kytaru

Fiktivní 
 James Rhodes (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postavu z MCU

Externí odkazy